Engram е четвърти студиен албум на блек метъл групата Beherit. Издаден е на 9 април 2009 г. от Spinefarm Records.

Състав 
 Нюклиър Холокосто (Марко Лайо) – вокали и китара
 Содоматик Слотър (Яри Пиринен) – барабани
 Ейншънт Корпс Десекрейтър (Сами Тенец) – китара
 Ейбъс (Паси Колемайнен) – бас

Песни

Източници 

Албуми на Бехерит
Музикални албуми от 2009 година